

Приморське — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область

Приморське — село, Донецька область, Кальміуський район
 Приморське — село, Запорізька область, Василівський район
 Приморське — село, Одеська область, Білгород-Дністровський район, Лиманська сільська громада
 Приморське — село, Одеська область, Білгород-Дністровський район, Сергіївська селищна громада
 Приморське — село, Одеська область, Ізмаїльський район
 Приморське — село, Харківська область, Чугуївський район
 Приморське — село, Херсонська область, Скадовський район, Каланчацька селищна громада
 Приморське — село, Херсонська область, Скадовський район, Скадовська міська громада

 Приморське — колишнє село Новоазовського району Донецької області, нині — місцевість міста Маріуполя
 Приморське — колишня назва смт Сартана Кальміуського району Маріуполя, Донецька область (до 1990 року)
 Приморське — назва села Урзуф Мангушського району Донецької області (до 1989 року)